Shangri-La — localidade fictícia idealizada pelo escritor britânico James Hilton em sua novela Horizonte Perdido
Shangri-lá (barco) — pesqueiro brasileiro afundado na Segunda Guerra Mundial
Shangri-La (Titã) — região do maior satélite do planeta Saturno
Xangri-lá — município brasileiro do Rio Grande do Sul

Música 
The Shangri-Las — banda feminina fundada na década de 1960
Shangri-La (canção) — selecionada no Festival Eurovisão da Canção 1988
Shangri-La (álbum de BeForU)
Shangri La (álbum de Jake Bugg)
Shangri-La (álbum de Mucc)
Shangri-La (álbum de Wraygunn)
Shangri-La Dee Da — álbum dos Stone Temple Pilots

Desambiguações de música